Het Lakeside World Professional Darts Championship 2013 was de 36e editie van het toernooi. Het darttoernooi werd gespeeld van 5 tot en met 13 januari in het Lakeside Leisure Complex te Frimley Green, Surrey. De organisatie was in handen van de British Darts Organisation.

De Nederlander Christian Kist was titelverdediger bij de mannen, maar werd al vroeg uitgeschakeld en moest zijn titel overdragen aan Engelsman Scott Waites. Bij de vrouwen verdedigde de Russische Anastasia Dobromyslova wel met succes haar titel.

Gekwalificeerde spelers

Mannen
Het op televisie uitgezonden toernooi bestaat uit 32 spelers. De top 16 spelers van de BDO ranglijst van het seizoen 2011/12 worden geplaatst.

Vrouwen
Het op televisie uitgezonden toernooi bestaat uit 8 speelsters. De top 2 spelers van de WDF/BDO ranglijst van het seizoen 2011/12 worden geplaatst.

Speelschema

Mannen

De loting vond plaats op 13 oktober 2012.

Vrouwen
Alle wedstrijden best of three sets, best of five legs.

Finales

Prijzengeld
Het prijzengeld bestaat uit £258.000 voor de mannen en £16.000 voor het vrouwentoernooi. Gedeelde 9-dart checkout prijs: £52.000. Hoogste checkout prijs: £3.000 per toernooi.

Mannen

Vrouwen

World Professional Darts Championship
Darts in 2013